Quastel peut faire référence à : 
 Jeremy Quastel (né en 1963), mathématicien canadien.
 Jonas Quastel (né en 1953), réalisateur, acteur et scénariste israélien.
  (1899–1987), biochimiste britannico-canadien.